Пратулинские мученики  (мученики из Пратулина, подлясские мученики) — 13 блаженных греко-католических мирян, мучеников, расстрелянных 24 января 1874 года царским отрядом в селе Пратулин за отказ перейти в православие. Жители села Пратулин, находящегося возле города Бяла-Подляска в Польше, принадлежали к греко-католической Холмской епархии.

История 
Чтобы уменьшить влияние католической церкви на общественную жизнь Польши после восстания 1863-64 годов, власти Российской империи приняли решение о переводе в православие принадлежащих к Украинской греко-католической церкви украинцев Холмщины.

В январе 1874 года в село Пратулин был направлен перешедший в православие священник, но прихожане отказались отдать ему ключи от церкви. Настоятель направил жалобу, полицейский исправник убеждал крестьян подчиниться. 24 января в село была направлена рота солдат, которая открыла огонь по собравшимся у церкви крестьянам. Было убито 13 человек и 200 ранено. Многие подверглись порке.

11 мая 1875 года было провозглашено воссоединение холмских униатов с православной церковью. Чиновники и духовенство зачитывали императорский указ об этом в присутствии войск, вошедших в села.

Список мучеников, погибших в Пратулине:
 Даниил Кармаш
 Лука Бойко
 Варфоломей Осипюк
 Онуфрий Василюк
 Филипп Герилюк
 Константин Бойко
 Никита Грицюк
 Игнатий Франчук
 Викентий Левонюк
 Иван Андреюк
 Константин Лукашук
 Максим Гаврилюк
 Михаил Ваврищук

Прославление 
В 1996 году Римский папа Иоанн Павел II во время своего посещения Польши объявил мучеников из Пратулина блаженными.
День памяти блаженных в Католической церкви — 24 января.

Примечания

Ссылки 
 Священник Сергий Голованов. Мост между Востоком и Западом. Греко-католическая церковь Киевской традиции с 1596 г. по наше время 
 Пратулин — санктуарий Подлесских мучеников
 Пратулинские мученики 

Святые по алфавиту
Католические мученики
Католические блаженные
Святые Польши
Святые Украины
Группы святых
Христианские святые XIX века
Царство Польское
Беатифицированные Иоанном Павлом II